El Conde Enrique X de Reuss-Ebersdorf (en alemán: Heinrich X; 29 de noviembre de 1662, Bad Lobenstein - 10 de junio de 1711, Ebersdorf) fue un miembro de la Casa de Reuss (línea menor). Fue Conde de Lobenstein, y desde 1678 Conde de Ebersdorf. Fue el fundador de la línea de Reuss-Ebersdorf.

Biografía 
Enrique era el hijo menor del Conde Enrique X de Reuss-Lobenstein (1621-1671), Señor de Lobenstein, Hirschberg y Ebersdorf y su esposa María Sibila de Reuss-Obergreiz. Su abuelo paterno era el Conde Enrique II de Reuss-Gera. Cuando el condado fue dividido en 1678, Enrique X asignó como su residencia la población de Ebersdorf, lo que era inusual, ya que no tenía la condición de ciudad. Antes de su matrimonio, entre 1692 y 1694, había ampliado su mansión existente a un modesto castillo y había añadido un jardín barroco.

Cuando su castillo estuvo acabado, Enrique X finalmente contrajo matrimonio el 29 de noviembre de 1694 en Laubach con Erdmuthe Benigna (1670-1732), hija del Conde Juan Federico de Solms-Laubach. Ambos esposos eran considerados extremadamente piadosos. Eran estrechos amigos del pedagogo pietista August Hermann Francke, de Halle, y posteriormente del conde Nikolaus Ludwig de Zinzendorf, quien contraería matrimonio con su hija  Erdmuthe Dorotea. Ebersdorf pronto se convirtió en un centro del Pietismo en Turingia.

Descendencia 
El Conde Enrique X tuvo los siguientes hijos:
 Benigna María (1695-1751)
 Federica Guillermina (1696-1698)
 Carlota Luisa (1698-1698)
 Enrique XXIX (1699-1747), conde de Reuss-Ebersdorf, desposó en 1721 a la Condesa Sofía Teodora de Castell-Remlingen (1703-1777)
 Erdmuthe Dorotea (1700-1756), desposó en 1722 al Conde Nicholas Ludwig de Zinzendorf (1700-1760)
 Bibiana Enriqueta (1702-1745), desposó en 1741 al Barón Georg Adolf Marschall de Bieberstein
 Sofía Albertina Dorotea (1703-1708)
 Ernestina Leonor (1706-1766)

Referencias 
 Thomas Gehrlein: "Das Haus Reuss: Älterer und Jüngerer Linie", booklet, agosto de 2006

Condes de Alemania
Casa de Reuss
Alemanes del siglo XVII